Anthony Zerbe – attore statunitense
 Arno Zerbe – calciatore tedesco orientale
 Karl Zerbe – pittore tedesco naturalizzato statunitense